Liebe in Fesseln ist der Name
 eines Films von 1947 von George Sidney, siehe Liebe in Fesseln (1947)
 eines Films von 1973 von Gilbert Gates, siehe Liebe in Fesseln (1973)